И́горь Оле́гович Шайта́нов (род. 7 августа 1947, Вологда) — советский и российский литературовед, литературный критик, доктор филологических наук (1989), профессор, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ (2008—2017). Автор исследований по вопросам истории английской литературы, русской литературы XIX и XX веков. Главный редактор журнала «Вопросы литературы».

Биография 

Сын литературоведов, преподавателей Вологодского педагогического института Олега Владимировича (1914—2001) и Музы Васильевны Шайтановых.

Окончил филологический факультет МГУ, в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию «Исторические драмы Бернарда Шоу: к вопросу об эволюции жанра». Преподавал в ВГПИ и в МГПИ им. В. И. Ленина. В 1989 году защитил докторскую диссертацию «Концепция природы и жанрово-стилистическое решение её образа в поэзии XVIII века : сравнительный анализ английской и русской традиции».

Лауреат премии имени А. Н. Веселовского РАН за цикл работ: «Александр Веселовский. Избранное: историческая поэтика», «Александр Веселовский. Избранное: На пути к исторической поэтике», «Компаративистика и/или поэтика. Английские сюжеты глазами исторической поэтики», «Шекспир» (2014).

Основные работы 

 Как было и как вспомнилось (Современная автобиографическая мемуарная проза). М.: Знание, 1981. 64 с.;
 В содружестве светил: Поэзия Н. Асеева. М.: Советский писатель, 1985. 398 с.;
 Мыслящая муза: «Открытие природы» в поэзии XVIII в. М.: Прометей, 1989. 259 с.;
 Зарубежная литература: Средние века. М.: Просвещение, 1996. 415 с. (в соавторстве с Афанасьевой О. В.);
 Зарубежная литература: Эпоха Возрождения. М.: Просвещение, 1997. 400 с.;
 История зарубежной литературы : Эпоха Возрождения: В 2 т. М.: Владос, ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. Т. 1 — 208 с., Т. 2 — 224 с.
 Шекспир. М.: Молодая гвардия (Жизнь замечательных людей). 2013. 474 с. ISBN 978-5-235-03626-0

Статьи
 
 «Поэты-кавалеры» в традиции английского стиха и русского перевода // Вопросы литературы. — 2008. — № 3. — С. 213—232.

Примечания

Литература 
 Noscere est comparare: компаративистика в контексте исторической поэтики. К юбилею Игоря Шайтанова / отв. ред. и авт. вступ. ст. О. И. Половинкина. — М.: РГГУ, 2017.

Ссылки 
 
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте журнала «Вопросы литературы»
 

Литературоведы СССР
Литературоведы России
Преподаватели Вологодского педагогического университета
Преподаватели МПГУ
Лауреаты премии имени А. Н. Веселовского
Шекспироведы
Авторы учебников литературы
Авторы энциклопедий и словарей
Главные редакторы журнала «Вопросы литературы»